Zanré peut désigner :
 Zanré, un village du département et la commune rurale de Diabo, dans la province du Gourma et la région de l’Est au Burkina Faso.
 Zanré, un village du département et la commune rurale de Sollé au Burkina Faso.